

Matematica
Elemento minimo – elemento minore di ogni altro all'interno di una struttura ordinata.
Minimo di funzione – concetto dello studio di funzioni
 Minimo comune multiplo

Altro 
Minimo –  progetto per creare una versione del browser Mozilla per dispositivi PDA e cellulari
Legge del minimo – legge dell'agronomia

Pagine correlate 
 Minime
 Minimi